Финал 4-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл 6—7 сентября 1973 года на стадионе «Мидоубанк» в Эдинбурге (Шотландия). На старт вышли по 6 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 13 женских легкоатлетических дисциплинах.

Впервые в истории финал Кубка Европы прошёл на синтетической дорожке, предыдущие три розыгрыша прошли на гаревой.

Были установлены два мировых рекорда. Фаина Мельник из СССР улучшила высшее достижение в метании диска — 69,48 м, а представительница ГДР Рут Фукс дальше всех в истории метнула копьё — 66,10 м.

Один из лучших результатов показала Надежда Чижова, уступившая своему собственному мировому рекорду в толкании ядра менее полуметра.

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда прошли 30 июня—1 июля в греческих Афинах, бельгийском Брюсселе и португальском Лиссабоне у мужчин и в датском Люнгбю и югославской Риеке у женщин. В полуфинал выходили по две лучшие команды у мужчин и по три — у женщин.

Мужчины

Женщины

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 4—5 августа в югославском Целе, французской Ницце и норвежском Осло у мужчин и в румынском Бухаресте, нидерландском Ситтарде и польской Варшаве у женщин. В финал выходили по две лучшие команды.

Мужчины

Женщины

Финал

Командное первенство 
Мужская сборная СССР одержала третью победу на Кубках Европы из четырёх возможных, взяв реванш у команды ГДР за поражение в предыдущем розыгрыше.

Среди женщин второй титул подряд достался ГДР. Представительницы Восточной Германии выиграли 9 видов из 13, ещё в двух заняли вторые места, а в оставшихся двух — третьи. Итоговое преимущество над командой СССР достигло рекордных 20 очков. Команда Болгарии впервые выступала в финале и сразу же попала в число призёров турнира.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Сентябрь 1973 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Спорт в Шотландии в 1973 году